Het ATP-toernooi van Halle 2018 (met de officiële naam Gerry Weber Open) werd van 18 tot en met 24 juni gespeeld in de Duitse stad Halle. De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van het Gerry-Weber-Stadion.

Het toernooi van 2018 trok 115.550 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Chung Hyeon → vervangen door  Jan-Lennard Struff
  John Isner → vervangen door  Márton Fucsovics
  Andrej Roebljov → vervangen door  Malek Jaziri
  Albert Ramos Viñolas → vervangen door  Matteo Berrettini (LL)
  Peter Gojowczyk → vervangen door  Nikoloz Basilashvili (LL)

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Halle
ATP-toernooi van Halle